Niepamięć – amerykański film akcji z gatunku science fiction z 2013 roku
 Niepamięć następcza –  jeden z rodzajów utraty pamięci

Zobacz też 
 Amnezja